Вя́зово — название населённых пунктов:

Россия 
 Вязово — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Вязово — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Вязово — село в Ефремовском районе Тульской области.

См. также 
 Вяз (значения)
 Вязовая
 Вязовка
 Вязовое
 Вязовск
 Вязовский
 Вязовый